Iva (South Carolina), plaats in de Amerikaanse staat South Carolia
 Iva (geslacht), plantengeslacht uit de composietenfamilie
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, Nederlandse uitkering voor duurzaam arbeidsongeschikten.
 IVA Business School, particuliere managementopleiding voor de auto- en watersportbranche.